Никола́евка, до революции 1917 года Вшивое (), село,
Николаевский сельский совет,
Зачепиловский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322282501. Население по переписи 2001 года составляет 1190 (560/630 м/ж) человек.

Является административным центром Николаевского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Абазовка.

Географическое положение 
Село Николаевка находится на реке Вшивая (Вишнёвая);
 в 2-х км от места впадения её в реку Берестовая (левый приток);
 выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Александровка,
 ниже по течению примыкает к пгт Зачепиловка.

По селу проходит автомобильная дорога .

История 
 1750 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная и свинотоварная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Больница.
 Село газифицировано.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района